Il doppio  dello  Samarkand Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kaden Hensel e Adam Hubble erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andis Juška e Deniss Pavlovs hanno battuto in finale Lee Hsin-han e Yang Tsung-hua 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Michail Elgin /  Evgenij Kirillov (semifinali)
 Denys Molčanov /  Artem Smyrnov (primo turno)

 Andis Juška /  Deniss Pavlovs (campioni) 
 Lee Hsin-han /  Yang Tsung-hua (finale)

Tabellone

Note 
 

Samarkand Challenger 2010